Rockefeller (família)
 John Davison Rockefeller (8 de juliol de 1839 – 23 de maig de 1937), industrial i filantrop estatunidenc.
 Nelson Aldrich Rockefeller, (8 de juliol de 1908 - 26 de gener de 1979) polític nord-americà.
 Rockefeller Center.
 Fundació Rockefeller.